Helladius lahko pomeni:

Aleksander Helladius (1686-?), grški učenjak in humanist; študiral na grškem College of Oxford University in objavljal dela v grškem jeziku in tradiciji
Helladius Kijevski, Ukrajinski menih in svetnik
Helladius iz Auxerre, krščanski škof in svetnik (umrl 387)
Helladius Cezarejski, krščanski škof; imenovan je bil z razglasom Teodozija I. (30. julija 381) za episkopala, kot središče katoliškega občestva na vzhodu
Helladius Ptolemajski, krščanski škof; je bil prisoten na prvem koncilu v Efezu (431)
Helladius iz Tarsusa, krščanski škof; je bil obsojen na Prvem koncilu v Efezu (431) in pozvan k papežu leta 433